Klimax – gruppo musicale cubano
 Klimax – videogioco del 1990